Holy Angels Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Holy Angels Church (Arizona), ID-Nr. 83003448
 Holy Angels Church (Ohio), ID-Nr. 82001410